El Llibre Negre (Holocaust), llibre de testimonis sobre l'Holocaust i els crims de la Segona Guerra Mundial
 El llibre negre (pel·lícula de 1949), pel·lícula dirigida per Anthony Mann 
 El llibre negre (pel·lícula de 2006), pel·lícula dirigida per Paul Verhoeven
 Llibre Negre de l'Almirallat, recopilació de dret marítim anglès creada en el transcurs dels incloent les decisions més importants de l'Admiralty court
 Llibre negre de Carmarthen, antic manuscrit escrit completament o substancialment en gal·lès, entorn del 1250
 El llibre negre del comunisme, llibre editat per Stéphane Courtois amb el propòsit de catalogar actes criminals resultat de la cerca i implementació social del comunisme